NIO steht für:
 NIO (Automobilhersteller), chinesischer Automobilhersteller
 Córdoba Oro (ISO-4217-Code), nicaraguanische Währung
 Nahverkehr in Offenbach am Main, der zweite Offenbacher Verkehrsbetrieb
 Non-blocking I/O oder New I/O, Java-Programmierschnittstelle für Ein- und Ausgaben, siehe Java-Technologie#Version_7
 „Nicht in Ordnung“, ein Begriff aus der Logistik, z. B. NIO-Teile, NIO-Plätze
 National Institute of Oceanography
 National Institute of Ophthalmology
 Northern Ireland Office (deutsch Nordirlandministerium), britische Regierungsstelle, die für Nordirland zuständig ist
 Nioki Airport (IATA-Code), Flughafen von Nioki, Mai-Ndombe (Provinz), Demokratische Republik Kongo

NiO steht für:
 Nickel(II)-oxid, als chemische Formel

Nio steht für:
 Nio (Heft), Hefte an indonesischen Messern und Schwertern die aus Nias stammen
 Nio (Vorname), männliche Form von Nia, keltisch „die Fröhliche“

Niō steht für:
 Niō (auch Kongōrikishi), zwei Wächter Buddhas

NIÖ steht für:
 Neue Institutionenökonomik

Nío steht für:
 Nío, indigenes Volk in Sinaloa, Mexiko

nio steht für:
 Nganasanische Sprache (ISO-639-3-Code)

Siehe auch:
 Neo
 N10

NIO